«Occidentali's Karma» — пісня Франческо Габбані для конкурсу  Євробачення 2017 в Києві, Україна. У фіналі, 13 травня, була виконана під номером 9, за результатами голосування отримала від телеглядачів та професійного журі 334 бали, посівши 6 місце.

Список композицій

Remix

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт конкурсу 
 Сторінка Євробачення на сайті каналу 1 національного каналу 

Пісні Євробачення 2017
Пісні Італії на Євробаченні